Lataster ist der Familienname folgender Personen:
 Ger Lataster (1920–2012), niederländischer Maler
 Jef Lataster (1922–2014), niederländischer Langstreckenläufer